Еловое — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

Население

История 
Населенный пункт Kasenowsken в 1938 году был переименован в Таннзее, а в 1946 году — в Еловое.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района